Ciudad Hidalgo ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Ciudad Hidalgo (Chiapas)
 Ciudad Hidalgo (Michoacán)